

Patronyme 

 Étienne Fourmont (1683-1745), linguiste français ;
 Michel Fourmont (1690-1746), son frère, linguiste français ;
 Claude-Louis Fourmont (1703-1780), orientaliste français.